A nitro-klórbenzolnak három izomerje van:
2-Nitro-klórbenzol
3-Nitro-klórbenzol
4-Nitro-klórbenzol